Borci je lahko:
 Borci, Konjic (Bosna in Hercegovina)
 Borci, Srbija